Морская пехота Испании () — старейшая в мире. Она была образована 27 февраля 1537 года в правление Карла I, когда он приписал Неаполитанские старые морские роты () к Средиземноморским галерным эскадрам ().

Организация 
Бригада морской пехоты ()
 1-й десантный батальон ()
 2-й десантный батальон ()
 3-й механизированный батальон ()
 Группа десантной артиллерии ()
 Группа тылового обеспечения ()
 Группа специального вооружения ()
 Подразделение штаба ()
 Подразделение специальных операций ()

Знаки различия
Генеральский/Офицерский состав

Сержантский состав

Рядовой состав

Техника

Внешние ссылки 
 Официальная страница Морской пехоты Испании
 
 Боевая техника Морской пехоты Испании

Примечания 

Испания
Военно-морские силы Испании